Thibert ist der Familienname folgender Personen:

 Art Thibert, US-amerikanischer Comiczeichner
 Jim Thibert (* 1940), US-amerikanischer American-Football-Spieler